Ярошенко Володимир

Відомі представники 

 Ярошенко Володимир Григорович (1888, Миргород — 1957, Київ) — український мовознавець, учень Олексія Шахматова.
 Ярошенко Володимир Мусійович (1898–1937) — український поет-символіст, байкар, прозаїк, драматург, літературний критик, кіносценарист.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок